:

 Whom the Gods Destroy, film de William P. S. Earle sorti en 1916
 Whom the Gods Destroy, film de Walter Lang sorti en 1934

Voir aussi 
 Whom the Gods Would Destroy, film américain de Frank Borzage sorti en 1919
 , roman de Richard Powell paru en 1970